Malesherbes [malzerb] je francouzské jméno:
příjmení osob
 Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), francouzský politik za Ludvíka XV. a Ludvíka XVI.
místní název
 Malesherbes, obec ve Francii, département Loiret
 Kanton Malesherbes
 Malesherbes (stanice metra v Paříži)
podobné jméno 
 Malherbe